Сантерр — многозначный термин.

Топоним 
 Сантерр (Santerre) — природная зона во французской Пикардии.

Фамилия 
 Сантерр, Жан-Батист (1658—1717) — французский живописец.
 Лурде де Сантерр, Жан-Батист (Jean-Baptiste Lourdet de Santerre; 1732—1815) — французский либреттист.

См. также 
 Сантер
 Розьер-ан-Сантерр (значения)